Torero est un mot espagnol qui peut faire référence à :

Tauromachie 
 Torero, celui qui affronte le taureau dans une course de taureaux ou une corrida. L’équivalent féminin est la torera.

Patronyme 

 José Roberto Torero (1963-), écrivain, cinéaste et journaliste brésilien ;
  (1967-), économiste péruvien.

Cinéma 
 Torero, film documentaire biographique mexicain réalisé par Carlos Velo et sorti en 1956, qui relate la vie du torero Luis Procuna ;
 La Panthère torero (Bully for Pink en anglais), cartoon réalisé par Hawley Pratt et sorti en 1965, mettant en scène La Panthère rose ;
 La Malagueña et le Torero, film français réalisé par Alice Guy en 1905.

Musique 
 , chanson de pop interprétée par le chanteur portoricain Chayanne;
 La oración del torero, quatuor à cordes de Joaquín Turina.

Arts visuels 
 Torero, ensemble de lithographies réalisées par le peintre espagnol Antoni Clavé à partir de 1940 ;
 Le Torero hallucinogène, peinture de Salvador Dalí, datant de 1970 ;
 Torero blessé, suite de six planches de la Tauromachie II réalisées par le graveur français Jean-Marie Granier en 1951.
 Le Torero est assis par terre, suite de six planches de la Tauromachie II réalisées par le graveur français Jean-Marie Granier en 1951 ;
 La Mort du toréro, toile de Pablo Picasso peinte en 1933.
 Toros y toreros, livre de dessins de tauromachie de Pablo Picasso publié en 1961, sur un texte du torero Luis Miguel Dominguín ;
 La Corrida, Torero, Desplante de rodillas, ensemble d'huiles sur toile peintes par Bernard Buffet de 1958 à 1967 ;
 La Famille du torero gitan, huile sur toile d’Ignacio Zuloaga les toreros et leur famille : Joselito, El Gallo, peinte entre 1902 et 1903.

Voir aussi 
 Toreros, film français réalisé par Éric Barbier sorti en 2000.
 Toreros After Olé, groupe de punk rock et hardcore espagnol, formé au début des années 1980.

Patronyme hispanique